Первый дивизион Мальты 1957/1958 () — 43-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1957/1958
Мальта
Мальта
1957 год на Мальте
1958 год на Мальте